SPON1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 807 амінокислот, а молекулярна маса — 90 973.

Задіяний у такому біологічному процесі, як клітинна адгезія. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів. 
Локалізований у позаклітинному матриксі.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Міжклітинні контакти